2 miejscowości w Polsce:

 Łajsy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Łajsy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim w gminie Gietrzwałd